A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az ökölvívás papírsúlyú versenyszámát augusztus 13. és 24. között rendezték.

Mérkőzések 
A rövidítések jelentése a következő:

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Végeredmény

Források 
 
 

Papirsuly